Едѝ кулѐ (; ) още Хептапиргион () или Ептапиргио (), в превод крепостта на седемте кули, може да се отнася за:

 Еди куле, крепост в Солун, Гърция.
 Еди куле, крепост в Истанбул, Турция.
 Стадиона „Теодорос Вардиноянис“ в Ираклио, Гърция.